Franca är ett släkte av frankeniaväxter. Franca ingår i familjen frankeniaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Frankeniaväxter